

Brasil 

Praia de Mundaú —  praia no estado do Ceará
Rio Mundaú (Ceará) —  rio no estado do Ceará
Rio Mundaú (Alagoas) — rio com nascente no estado de Pernambuco e foz no estado de Alagoas
Lagoa Mundaú —  lagoa no estado de Alagoas

Desambiguações de topônimos